Vinnie, Vinie, Vini, Vinni og Vin er kort for:
 Vinifred og Vinnifred – pigenavn
 Vincent – drengenavn

Drengenavne
Pigenavne